David Holmes kan syfta på:
David Holmes (musiker) (född 1969), DJ, musiker och filmmusikkompositör från Nordirland
David Holmes (politiker) (1769-1832), amerikansk politiker, guvernör i Mississippi 1817-1820 och 1826, senator 1820-1825